

Слободчики — село, Аромашевський район, Тюменська область
 Слободчики — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Слободчики — село, Упоровський район, Тюменська область